Sindre Bjørnestad Skar (ur. 22 stycznia 1992 w Bærums Verk) – norweski biegacz narciarski, sześciokrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Sindre Bjørnestad Skar pojawił się 17 lutego 2009 roku podczas europejskiego festiwalu młodzieży w Szczyrku, gdzie był najlepszy w sprincie stylem dowolnym i na dystansie 7.5 km techniką klasyczną. Na rozgrywanych w 2011 roku mistrzostwach świata juniorów w Otepää zdobył złote medale w biegu 10 km techniką dowolną oraz w sztafecie. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Erzurum zdobył medale we wszystkich konkurencjach: srebrny w sprincie stylem dowolnym oraz brązowe w sztafecie, biegu łączonym na 20 km oraz na dystansie 10 km klasykiem. W międzyczasie zadebiutował w Pucharze Świata – 20 lutego 2011 roku w Drammen, zajmując 28. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Więcej w sezonie 2010/2011 nie punktował i w klasyfikacji generalnej zajął ostatecznie 167. pozycję. W 2013 roku wystąpił na mistrzostwach świata młodzieżowców Libercu, ale ani razu nie stanął na podium.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1992